Соревнования по горнолыжному спорту проводятся на зимних Универсиадах начиная с 1960 года для мужчин и женщин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Комбинация

Combined classification

Суперкомбинация

Женщины

Скоростной спуск

Супергигант

Гигантский слалом

Слалом

Комбинация

Combined classification

Суперкомбинация

Смешанные команды

Параллельный слалом, команды

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Alpine Skiing - FISU
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)